Want — второй студийный альбом американской электро-поп группы 3OH!3, выпущенный в 2008 году и первый альбом, записанный с лейблом Photo Finish. Альбом достиг 44-го места в чарте Billboard 200, а его продажи в США достигли 455 000 экземпляров. Включает в себя три сингла: «Don’t Trust Me», «Still Around» и «Starstrukk», записанный совместно с Кэти Перри.

Список композиций

Положение в чартах

Примечания 

3OH!3
Альбомы Photo Finish Records
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко